Сорока, Владимир:
 Сорока, Владимир Васильевич (1940—1998) — российский учёный-физик, профессор, первый президент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
 Сорока, Владимир Николаевич (род. 1982) — украинский дзюдоист.